Lee Robinson peut désigner :
 Lee Robinson, un producteur australien ;
 Lee Robinson, un joueur de football britannique ;
 Lee Robinson, un joueur de rugby à XV anglais au poste de 3/4 aile.